Armando Ghidoni (1959-), compositeur contemporain italien.
 Paola Ghidoni (1963-),  femme politique italienne et députée européenne.